Scheible ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Sost-Scheible (* 1956), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Hartmut Scheible (1942–2018), deutscher Germanist
 Heinz Scheible (* 1931), deutscher Theologe und Philologe
 Johann Scheible (1806–1866), Stuttgarter Verleger, Antiquariatsbuchhändler und Herausgeber
 Martin Scheible (1873–1954), deutscher Bildhauer und Holzschnitzer

Siehe auch:
 Schaible